Stadion Šinnik je višenamjenski stadion u Jaroslavlju u Rusiji.  

Trenutno ga se najviše rabi za nogometne susrete.

Domaći je teren nogometnom klubu Šinniku iz Jaroslavlja.

Može primiti 26.012 posjetitelja.

 Ruski nogometni stadioni
 Jaroslavljska oblast